Tidball ist der Name von

 Jeff Tidball, US-amerikanischer Spieldesigner
 John Caldwell Tidball (1825–1906), US-amerikanischer General
 William Tidball (* 2000), britischer Radsportler

 Tidball Store, historischer general store in Jolon, Kalifornien